est un genre éteint et fossile de microsaures brachystéléchidés qui vivait durant le Permien inférieur en Amérique du Nord. Selon Paleobiology Database, en 2022, , est la seule espèce connue et le genre est donc monotypique.

Présentation 
Il a été nommé en 1986 par les paléontologues américains Wann Langston et Everett Olson.

Histoire de l'étude 
Carrolla a été nommé d'après l'espèce type par Langston & Olson (1986) pour un seul crâne complet collecté au début du Permien du comté d'Archer, au Texas ; le spécimen est déposé au Texas Memorial Museum à Austin. Ils ont immédiatement reconnu la similitude avec « Brachystelechus », le genre éponyme d'Europe ; ce genre a ensuite été synonyme de Batropetes, traditionnellement considéré comme un reptile mais qui avait un précédent taxonomique. De nombreuses caractéristiques ont été citées comme preuve d'une capacité à creuser, ce qui était considéré comme rare parmi les microsaures à l'époque, et plusieurs caractéristiques partagées avec les amphibiens modernes ont été notées, bien que certaines d'entre elles aient été par la suite réfutées. Maddin et al. (2011) ont fourni une nouvelle description détaillée de l'holotype basée sur les données CT ; cette étude a été l'une des premières à explorer l'anatomie des "microsaures" à l'aide de méthodes tomographiques. Ces auteurs ont fourni de nouvelles informations substantielles sur l'anatomie interne, en particulier le casse-tête, et ont récupéré le soutien des affinités étroites des brachystéléchidés et des céciliens dans le débat de longue date sur l'origine des amphibiens modernes. Mann et al. (2019) ont rapporté la première postcrânie du taxon basée sur un petit bloc qui a été catalogué avec le crâne holotype mais jamais décrit ; les auteurs indiquent que la correspondance avec K. W. Craddock, qui a trouvé l'holotype, confirme que le bloc post-crânien a été récupéré en association avec le crâne. Les auteurs ont également validé l'interprétation superficielle précédente de Glienke (2015) d'au moins certaines des dents comme tricuspide, une caractéristique trouvée chez certains autres brachystéléchidés.

Anatomie 
Le diagnostic le plus récent a été fourni par Maddin et al. (2011) et comprend des caractéristiques telles qu'un crâne court et large avec un casse-tête antérieur bien ossifié. Il a été démontré que certaines des caractéristiques diagnostiques sont partagées avec d'autres taxons à la suite d'analyses CT similaires de microsaures supplémentaires; des travaux plus récents sur d'autres brachystéléchidés dont Glienke (2015) et Pardo et al. (2015) ont fourni des caractéristiques supplémentaires qui séparent ces taxons de Carrolla. Par exemple, Quasicaecilia et Carrolla partagent des casse-tête postérieurs et antérieurs largement ossifiés, mais la morphologie de certaines caractéristiques, telles que l'élément appelé «présphénoïde» par Pardo et al. diffère entre eux. La présence de dents bicuspides a été signalée par Langston & Olson, une caractéristique d'un grand intérêt car elle a traditionnellement été considérée comme une caractéristique les reliant aux amphibiens modernes, les seuls tétrapodes vivants avec des dents bicuspides, mais les chercheurs ultérieurs ont identifié la tricuspidité dans l'holotype.

Phylogénie 
Vous trouverez ci-dessous l'arbre de consensus strict de Mann & Maddin (2019) :

Voir aussi 
 liste des genres d'amphibiens préhistoriques

Liens externes

Notes et références 

Taxon fossile décrit en 1986
Paléontologie aux États-Unis
Amphibien disparu
Amphibien du Permien
Genre de lépospondyles (nom scientifique)
Lépospondyle (nom scientifique)